Марселино Гильермо Гонсалес дель Рио Гарсия де ла Льера (; 9 февраля 1912, Авилес, Астурия, Испания — 22 января 1984, Севилья, Андалусия, Испания), также известный как Гильермо Кампаналь и Кампаналь I — испанский футболист, легенда «Севильи». С двумястами четырнадцатью голами является лучшим бомбардиром в истории клуба из Андалусии. С именем Кампаналя связана целая эпоха в истории «Севильи», начиная с победы во втором испанском дивизионе и заканчивая завоеванием первого (и на данный момент единственного) чемпионства. Самая эффективная в Ла Лиге 1930—1940 гг. линия нападения во главе с Кампаналем вошла в историю под названием Los Stukas; в Испании распространено шутливое сопоставление убойной эры Los Stukas и десятилетия европейских военных конфликтов того времени: так, в полной мере «Севилья» заявила о себе с первой в своей истории победы в национальном кубке накануне Гражданской войны в Испании, а период спада начался вскоре после окончания Второй мировой и победы в чемпионате. Самого Кампаналя величали «El terror de los defensas» — «Ужасом обороны». После окончания игровой карьеры он работал тренером в различных андалусийских клубах, в том числе в «Депортиво Малага» и самой «Севилье».

Игровая карьера: довоенный период 

Два года Гильермо учился во французской школе в Байонне, а по возвращении работал на консервном заводе. Его первыми командами были «Фортуна» из Леганеса, астурийский «Вильялегре», «Депортиво Авилес», «Миранда», далее он перешёл в представляющий ту же провинцию «Спортинг». Поиграв в составе хихонского клуба один сезон во втором испанском дивизионе, Гонсалес дель Рио, подписав свой первый профессиональный контракт, перебрался в «Севилью». Андалусийский клуб, также выступавший на тот момент в Сегунде, заплатил за фактурного семнадцатилетнего нападающего двадцать пять тысяч песет; к слову, переход Кампаналя в «Севилью» вызвал волну негодования в болельщицкой среде Хихона, что чуть было не привело к городским беспорядкам. Так или иначе, но габаритный завершитель атак оказался в клубе, с которым в итоге и связал всю свою игровую карьеру. Первым трофеем Кампаналя стал региональный Кубок Андалусии, выигранный в 1930 году; но прошло ещё четыре года, прежде чем «Севилья» смогла добиться повышения в классе. В 1931 году Кампаналь уже был одним из системообразующих игроков клуба, и поэтому его вынужденное отлучение от футбола в связи со службой в армии в 1932—1933 гг. отсрочило долгожданный выход Los Rojiblancos в Примеру. В последнем туре драматического сезона 1933/34 благодаря голу Кампаналя «Севилья» вырвала чемпионский трофей Сегунды и прямую путёвку в элитный дивизион у мадридского «Атлетико». В последнем в низшей лиге сезоне Кампаналь провёл 17 матчей и забил 28 голов; его бомбардирские подвиги не остались без внимания со стороны главного тренера национальной сборной Испании Амадео Гарсии. В результате 22-летний футболист, никогда ранее не игравший в высшей лиге, отправился на Чемпионат мира в Италию, где, правда, тренер предпочёл не рисковать и не выпускал его на поле вплоть до крайнего момента, когда терять испанцам было нечего. 1 июня 1934 года Кампаналь дебютировал за сборную в переигровке четвертьфинального матча против хозяев турнира — итальянцев; закончившийся минимальным поражением испанцев (0:1) поединок так и остался единственным эпизодом участия Кампаналя на крупных международных турнирах. По разным причинам следующий вызов в национальную команду он получил лишь в следующем десятилетии. Ну а пока в Испании набирала популярность сумасшедшая атака «Севильи» и сам Гильермо как её персонификатор.

У нас не было полузащитников. Мы все — нападающие, каждый нацелен на взятие ворот. Потому и побеждаем. Мне сложно представить, каково быть футболистом, привязанным к конкретной позиции, действующим на небольшом участке поля. <…> Я играл жёстко, но и сам получал немало ударов. Я бесчисленное количество раз ломал ноги и рёбра. Всегда, сколько себя помню, выходил на поле с опухшими лодыжками. Но это всё ерунда, обычное дело. Таков футбол, ребята.

В сезоне 1934/35 андалусийская команда заняла 5-е место, что являлось безусловным успехом для дебютанта Примеры; на счету Кампаналя — 20 голов в 17 матчах. С завоевания «Севильей» в том же сезоне национального кубка — в финале против «Сабаделя» (3:0) Кампаналь отметился дублем, — и начался десятилетний «золотой век» для клуба, на три года, впрочем, прерванный Гражданской войной. Кампаналь — один из главных творцов исторических побед и уж точно — самая популярная личность в севильской команде. Вокруг него складываются легенды; история про портье, погибшего от удара мячом, которым выстрелил со стадиона Кампаналь, — уже из разряда фольклора футбольной Андалусии. Сила удара, необычайная техничность при внушительных физических данных, молниеносная реакция, прекрасное чувство момента, преданность клубу и богатая на приключения жизнь за пределами футбольного поля, — всё это и многое другое превратило Кампаналя при жизни в легендарного персонажа.

Игровая карьера: после войны 

Уже после окончания Гражданской войны и возобновления футбольных турниров прославился атакующий кулак «Севильи» в составе Хосе Лопеса, Раймундо Бланко, Рафаэля Беррокаля, Мигеля Торронтеги, Хосе Диаса Пайяно (Пепильо) и самого Кампаналя; кулак, прозванный Los Stukas — по сокращённой форме немецкого термина Sturzkampfflugzeug («Пикирующий боевой самолёт»). «Севилья» достойно пережила военные годы, сохранив состав и материальную базу, и увенчала первый послевоенный сезон победой в дебютном Кубке Генералиссимуса. На этот раз в финальном поединке Кампаналь оформил хет-трик (матч против «Расинга» из Ферроля завершился со счётом 6:2), и вновь, как и четыре года назад, его гол оказался победным. В сезоне 1939/40 «Севилья» стала второй в чемпионате, упустив в последнем туре гарантированный, казалось было, титул. Два сезона подряд — 1939/40 и 1940/41 — «Севилья» становилась самой результативной командой лиги, при этом во втором случае заняв лишь пятое место в Примере. К сезону 1940/41 относится и самая результативная победа андалусийцев в рамках высшей лиги — «Барселона», переживающая вовсе не самые худшие времена в своей истории, была разгромлена со счётом 11:1, а Кампаналь записал на свой счёт пента-трик; в рамках того же чемпионата ему удались хет-трик в матче против «Валенсии» (10:3) (при этом и «Валенсия», и «Барселона» обошли «Севилью» в итоговой турнирной таблице) и дубль против мадридского «Реала» (5:0). Час «Реала», однако, пробил немного позже — в сезоне 1941/42 Кампаналь отправил в ворота королевского клуба пять мячей (итоговый счёт 6:0). На волне новых успехов Кампаналя он, будучи уже двадцатидевятилетним, во второй раз призывается в сборную. В 1941 году Гильермо принял участие в двух товарищеских матчах против сборной Португалии, отличившись по разу в каждом из них. Тем не менее, больше Кампаналь в сборную не вызывался. Сезоны 1940/41 и 1941/42 Кампаналь с семнадцатью за оба турнира голами в восемнадцати и двадцати пяти матчах соответственно становился лучшим бомбардиром самой забивающей команды Примеры, но трофей лучшему голеадору чемпионата так и остался его несбывшейся мечтой.

Начиная с сезона 1942/43 бомбардирские показатели Кампаналя начинают снижаться — сначала десять голов (в девятнадцати играх), затем, в сезоне 1943/44, шесть голов в шестнадцати играх (три из шести он отправил в ворота мадридского «Реала»; тот матч закончился со счётом 6:3). Тогда же «Севилья» пополнилась молодыми талантами, призванными заменить постепенно сходящих на покой ветеранов; в числе усиливших андалусийский клуб — его будущая звезда Хуан Арса. Постепенно «Севилья» приближается к заветному чемпионству, снова поднявшись на серебряную строчку в сезоне 1942/43 и довольствовавшись бронзовыми медалями в сезоне 1943/44. Наконец, в 1946 году «Севилья», спустя одиннадцать лет после выхода из Сегунды, стала чемпионом Испании. Но роль 34-летнего Кампаналя в достижении этого исторического успеха была уже минимальной: за весь сезон он сыграл только лишь в четырёх матчах, в которых дважды поразил ворота соперника, в том числе на его счету и решающий гол в матче против его «любимой» жертвы — мадридского «Реала». После окончания следующего чемпионата, участие Кампаналя в котором было чисто символическим, он официально закончил карьеру игрока. Его клубный рекорд по количеству забитых мячей до их пор не превзойдён: младший современник Кампаналя, Хуан Арса, только приблизился к нему, но догнать так и не смог.

Статистика по официальным играм с участием Кампаналя и его голам на сегодняшний день вполне точна. В рамках Примеры он провёл за команду 157 матчей, в которых забил 101 гол. Ещё 53 матча и 40 голов на его счету — в рамках Кубка Испании (Кубка Короля, Кубка Президента Республики и Кубка Генералиссимуса). Во втором дивизионе Кампаналь сыграл в 72 матчах, в которых отметился 75 голами. При этом, однако, остаётся неизвестным количество матчей, сыгранных футболистом в региональном турнире, Кубке Андалусии (он же — Чемпионат Андалусии). Равно как неизвестно и хотя бы приблизительное количество его голов в рамках данного турнира.

Тренерская карьера 

Номинально всё ещё оставаясь игроком «Севильи», Кампаналь в ноябре 1946 года возглавил «Клуб Депортиво Малага», действующего обладателя Кубка Андалусии, выступающего во втором дивизионе. Однако до конца года данный клуб и покинул; «КД Малага» как раз вступил в реорганизационный период, результатом которого в числе прочего стало создание ныне известного футбольного клуба «Малага», начинавшегося с резервной команды вышеупомянутого «Клуба Депортиво». Далее Кампаналь работал главным тренером в «Алькале» и «Корье», представлявших третий испанский дивизион. «Корья» являлась дочерней командой «Севильи», и неудивительно, что, поездив безуспешно по югу страны в поисках «своего» клуба, Кампаналь в итоге вернулся туда, откуда начал своё небольшое странствие. В 1949 году он возглавил «Севилью» и в сезоне 1950/51 достиг лучшего результата в своей тренерской карьере — серебряных медалей. Что интересно, титул «Севилья» уступила в последнем туре мадридскому «Атлетико», когда-то обставленному севильской командой во главе с Кампаналем в последнем же туре Сегунды в борьбе за победу в первенстве и выход в Примеру; также повторилась история сезона 1939/40, когда «Севилья» уступила чемпионство лишь в последнем туре. В первый и он же основной севильский тренерский период Кампаналя в команде дебютировал его племянник — Марселино Вагеро Гонсалес дель Рио, вошедший в историю под именем Кампаналь II. В 1953 году Гильермо Кампаналь передал команду в руки Эленио Эрреры и на этом в общем покончил со своей тренерской карьерой. Хотя впоследствии и имели место два эпизодических возвращения на тренерский мостик «Севильи», но были они не менее символическими, чем игра Кампаналя в сезоне 1946/47. Так, он возглавил команду на один, последний матч сезона 1956/57: перед последним туром «Севилья» занимала третье место в чемпионате и для достижения приемлемого результата — серебряных медалей и путёвки в Кубок Европейских Чемпионов — обязана была обыгрывать в решающем поединке занимающую вторую строчку «Барселону». Победа, позволившая андалусийцам сравняться с каталонцами по количеству очков и обойти их по дополнительным показателям, была достигнута, и Кампаналь, свозив летом команду на бесславно завершившийся для «Севильи» южноамериканский Малый Кубок Мира, как ни в чём ни бывало покинул клуб. Чтобы вновь вернуться на немногим более продолжительный срок в конце сезона 1958/59 — на этот раз с миссией сохранить «Севилью», плетущуюся в зоне вылета, в Примере. С этой, как и с предыдущей, практически противоположной задачей, Кампаналь справился: «Севилья» обошла «Гранаду», оставшуюся в зоне стыковых матчей за место в высшей лиге, за счёт дополнительных показателей.

Награды и достижения

В качестве игрока 

 Севилья
 Чемпион Испании: (1) 1945/1946
 Обладатель Кубка Президента Республики: (1) 1935
 Обладатель Кубка Генералиссимуса: (1) 1939
 Победитель Второго дивизиона Испании: (1) 1933/1934
 Обладатель Кубка Андалусии (6): 1929/30, 1930/31, 1931/32, 1935/36, 1938/39, 1939/40
 Серебряный призёр Чемпионата Испании: (2) 1939/1940, 1942/1943	
 Бронзовый призёр Чемпионата Испании: (1) 1943/1944

В качестве тренера 

 Севилья
 Серебряный призёр чемпионата Испании: (2) 1950/1951, 1956/1957

Интересные факты 

 Кампаналь пожертвовал в пользу переживающей трудные времена «Севильи» 30 000 песет. Это на 5 тысяч песет больше той суммы, которую руководство «Севильи» заплатило в своё время хихонскому «Спортингу» за переход Кампаналя.
 Известно высказывание Гильермо Кампаналя, в котором он оценивает прожитую жизнь: «Я ничего не был лишён: я съел всё, что хотел съесть, я выпил всё, что хотел выпить, я даже… Гм! В общем, я испробовал лучшее, чем мог насладиться».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Base de Datos Histórica del Fútbol Español
 Скан материала Un representante de la «Furia» (El Mundo Deportivo за 20 апреля 1968 года)
 Marcelino Guillermo González del Río García de la Llera
 Guillermo Campanal. Sevilla F. C.

Футболисты Испании
Игроки ФК «Фортуна» Леганес
Игроки ФК «Спортинг» Хихон
Игроки ФК «Севилья»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Малага»
Тренеры ФК «Севилья»